Röttgen ist der Name folgender Ortschaften, deren Name in der Regel auf eine Rodung zurückzuführen ist:

 Röttgen (Bergisch Gladbach), ehemalige Hofstelle im Königsforst an der Brüderstraße in Bergisch Gladbach
 Röttgen (Bonn), Ortsteil von Bonn 
 Röttgen (Hückeswagen), Ortsteil von Hückeswagen 
 Röttgen (Nümbrecht), Ortsteil von Nümbrecht 
 Röttgen (Kürten), Ortsteil von Kürten 
 Röttgen (Lohmar), Weiler der Stadt Lohmar 
 Röttgen (Velbert), Ortsteil von Velbert 
 Röttgen (Siebeneick), Ortsteil von Wuppertal 
 Röttgen (Ehrenberg), Ortsteil von Wuppertal 
 Röttgen (Uellendahl), Ortsteil von Wuppertal
 Röttgen (Hennef), Ortsteil von Hennef
 Gut Röttgen, Wuppertal

Röttgen ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Röttgen (1875–1955), deutscher Priester und Heimatforscher
 Frank Röttgen (* 1978), deutscher Sommerbiathlet
 Hanns Röttgen (1887–1970), deutscher Verwaltungsjurist
 Herbert Röttgen (* 1940), deutscher Schriftsteller, Religionsforscher und Verleger, Pseudonym Victor Trimondi  
 Herwarth Röttgen (* 1931), deutscher Kunsthistoriker
 Marion Hermann-Röttgen (* 1944), deutsche Logopädin
 Norbert Röttgen (* 1965), deutscher Politiker (CDU), von 2009 bis 2012 Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
 Peter Röttgen (1910–1995), Direktor der Neurochirurgischen Klinik der Universität Bonn
 Wil Röttgen (* 1966), deutscher Schauspieler

Röttgen steht für:
 Schloss Röttgen im Kölner Stadtteil Köln-Eil

Siehe auch:
 Roettgen
 Roetgen
 Rödgen
 Röthgen
 Rötteken